Cimitero Maggiore – cimitero di Crema
Cimitero Maggiore – cimitero di Milano
Cimitero Maggiore – cimitero di Padova
Cimitero Maggiore – cimitero di Vicenza